Macy's peut désigner :
 Macy's, une chaîne de magasins à New York
 Macy's, une enseigne de grands magasins ayant fusionné avec cette chaîne.
 Macy's Thanksgiving Day Parade, un cortège annuel organisé par ladite chaîne
 Macy's Recordings, une compagnie de disques
 Macy's Day Parade, une chanson du groupe punk Green Day

Voir aussi
 Macy